Terra en castellà
 Tierra (1996), pel·lícula de Julio Médem
 Tierra (grup), un grup llatí de R&B de la dècada del 1970 i 1980 
 Tierra, àlbum de 1973 de Tierra
 Tierra, àlbum de 1994 del grup de rock japonès L'Arc-en-Ciel
 Tierra (simulació), és una simulació de vida per ordinador feta per l'ecologista Thomas S. Ray
 Tierra Entertainment, ara coneguda com a AGD Interactive, una empresa de joc sense ànim de lucre especialitzada en remakes de jocs clàssics d'aventures de Sierra Entertainment